Eole oder Éole bezeichnet:

 eine ehemalige französische Automarke, siehe Éole (Automarke)
 eine ehemalige französische Rakete, siehe Eole (Rakete)
 ein französischer Forschungssatellit, siehe FR 2 (Satellit)
 einen Darrieusrotor in Le Nordais